Parada może odnosić się do:
 parada (brydż)
 parada (jeździectwo)
 parada (tango)
 parada (wojsko)
 parada (wydarzenie)
 Parada (forma sceniczna)
 „Parada” – polskie czasopismo
  „Parada” – dwutygodnik ilustrowany Armii Polskiej na Wschodzie
 miejscowości w Portugalii:
 Parada – miejscowość w gminie Alfândega da Fé
 Parada – miejscowość w gminie Bragança
 Parada – miejscowość w gminie Carregal do Sal
 Parada – miejscowość w gminie Monção
 Parada – miejscowość w gminie Paredes de Coura
 Parada – miejscowość w gminie Vila do Conde
 Parada – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija